Зарубинецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Зарубинецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Зарубинецька сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Зарубинецька сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район